Aleksis est un prénom masculin.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de prénom